Марк Тейлор () — американский музыкальный продюсер и автор песен. Обладатель премий «Грэмми».

Самая известная работа Тейлора — это альбом Шер под названием «Believe», выпущенный в 1999 году, продажи которого превысили 20 млн экземпляров по всему миру.

Также Тейлор написал и спродюсировал песни для:
 Данни Миноуг («Girl»)
 Джини Джи («Fresh!»)
 Энрике Иглесиас («Enrique», «Escape», 7, «Insomniac»)
 Бритни Спирс («In the Zone»)
 Холли Валанс («State of Mind»)
 Джеймс Моррисон («Songs for You, Truths for Me»)
 Нелли Фуртадо («Mi Plan»)
 Pussycat Dolls («Doll Domination»)
 Лайонел Ричи («Renaissance»)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Продюсеры Энрике Иглесиаса
Лауреаты премии «Грэмми»